Gary O'Donovan – canottiere irlandese
 Jeremiah O'Donovan Rossa – attivista e politico irlandese
 John O'Donovan – scrittore e glottologo irlandese
 Kevin O'Donovan – cestista irlandese
 Kevin O'Donovan McClory – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista irlandese
 Paul O'Donovan – canottiere irlandese
 Reubin O'Donovan Askew – politico statunitense
 Roy O'Donovan – calciatore irlandese